La Rioja – miasto w Argentynie
 La Rioja – prowincja Argentyny
 La Rioja – prowincja Hiszpanii

de:Rioja
pt:Rioja